Olieeksporten fra de olieproducerende lande, udgjorde fra 2004 og frem mængder som vist i nedenstående skema.

Den eksporterede mængde er angivet i tønder (158,97 liter) olie pr. dag (bbl/ dag).

Kilde 
CIA – The World Factbook, rangering af olieeksporterende lande. 

Olieudvinding